Алізе Корне була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки її перемогла Каміла Джорджі в першому колі.
Моніка Пуїг виграла свій перший титул WTA, у фіналі перемігши Сільвію Солер Еспінозу з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні гравчині 

 Слоун Стівенс (1 коло)
 Алізе Корне (1 коло)
 Кірстен Фліпкенс (1 коло)
 Андреа Петкович (чвертьфінал)
 Олена Весніна (1 коло)
 Бояна Йовановські (1 коло)
 Пен Шуай (2 коло)
 Алісон Ріск (2 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині 

  Чжен Цзє (кваліфікаційний матч)
  Заріна Діяс (перейшла в основну сітку)
  Місакі Дой (кваліфікаційний матч)
  Ольга Говорцова (кваліфікувалася)
  Анна Татішвілі (кваліфікаційний матч, знялася)
  Міряна Лучич-Бароні (кваліфікувалася)
  Сільвія Солер Еспіноза (кваліфікувалася)
  Луксіка Кумхун (1 коло)
  Чжен Сайсай (кваліфікаційний матч)

Кваліфікувалися 

  Міряна Лучич-Бароні
  Ешлі Барті
  Сільвія Солер Еспіноза
  Ольга Говорцова

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Internationaux de Strasbourg, одиночний розряд
2014